For Better or Worse – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Revier Motion Picture Co.
 For Better or Worse – cortometraggio del 1911 diretto da Bert Haldane.
 For Better or Worse – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Vim Comedy Film Company.
 For Better or Worse – film del 1995 diretto da Jason Alexander.
 For Better or Worse – sitcom statunitense trasmessa tra il 2011 e il 2017.